Шиблиани () — село в Грузии. Находится в Сагареджойском муниципалитете края Кахетия. Высота над уровнем моря составляет 660 метров. Население — 456 человек (2014).

См. также 
 Сагареджойский муниципалитет

Примечания 

Населённые пункты Сагареджойского муниципалитета